Roar puede referirse a:

 «Roar» (2013), canción de Katy Perry.
 Roar, película de 1981.
 Roar, serie de televisión de 2022.
 Rrröööaaarrr, álbum de Voivod publicado en 1986.